Municipio de Hesper puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hesper (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Benson.
 Municipio de Hesper (condado de Winneshiek, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Winneshiek.